Witold Jan Urbanowicz (1905–1998) – profesor Politechniki Gdańskiej
 Witold Urbanowicz (1908–1996) – generał, lotnik
 Witold Urbanowicz (1931–2013) – krakowski malarz
 Witold Urbanowicz (ur. 1945) – pallotyn